At First Sight (1917), een film van Robert Z. Leonard
At First Sight (1999), een film van Irwin Winkler